Ian Jack „Jackie“ Lewis (* 1. November 1936 in Stroud, England) ist ein ehemaliger britischer Automobilrennfahrer. In den Jahren 1961 und 1962 bestritt er insgesamt neun Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft.

Karriere 
Lewis’ bestes und einziges Resultat in den Meisterschaftspunkten war der vierte Platz beim Großen Preis von Italien 1961, bei dem er nur zwölf Sekunden nach Bruce McLaren, der in einem baugleichen Wagen fuhr, die Ziellinie passierte. Für die darauffolgende Saison 1963 entschloss sich Lewis, eine einjährige Pause vom Rennsport zu nehmen. Jedoch kehrte er nicht ins Cockpit zurück und wurde Hirte in seiner Wahlheimat Nordirland.

Statistik

Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft 
Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird.

Gesamtübersicht

Einzelergebnisse

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Jackie Lewis bei der Driver Database

Formel-1-Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1936
Mann
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer